«Хлеб по водам» () — роман американского писателя Ирвина Шоу, написанный в 1981 году. Одно из последних произведений автора.

Сюжет 
Учитель истории Аллен Стрэнд — глава небольшой, но дружной нью-йоркской семьи. В послужном списке Аллена достойная работа и уважение со стороны людей. Однако главными объектами своей гордости Стрэнд считает прекрасную жену и умных и сострадательных детей. Семья ведет тихую и размеренную жизнь. Но такая жизнь заканчивается с появлением незнакомого человека, который оказывается богатым и влиятельным юристом с Уолл-Стрит…

Примечания

Ссылки
 New York Times Review
 Статья в журнале Kirkus Reviews 
 Bread Upon the Waters. Анализ произведения на сайте eNotes

Романы Ирвина Шоу
Книги по алфавиту
Романы 1981 года
Романы на английском языке
Романы США